Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Petr Korda e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Andrés Gómez e Javier Sánchez.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Guy Forget /  Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Andrés Gómez /  Javier Sánchez (finale)

 Cássio Motta /  Diego Nargiso (quarti di finale) 
 Mansour Bahrami /  Éric Winogradsky (semifinale) 
 Gary Muller /  Christo van Rensburg (primo turno) 
 Petr Korda /  Tomáš Šmíd (campioni)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Monte Carlo Masters 1990